Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Албании (южная Европа).

С 79 указанных в таблице видов, 1, Monachus monachus регионально пропавший, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 2 подверженные, 6 находятся в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Примечания 

Списки:Албания
Млекопитающие